Айдарово — деревня в Локнянском районе Псковской области России. Входит в состав Самолуковской волости.

Расположена в 36 км к югу от райцентра Локня и в 9 км к юго-западу от волостного центра Башово.

Численность населения деревни составляла 31 житель в 2000 году, 20 жителей в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района